Großenhof bezeichnet:

 Suuremõisa (dt. Großenhof), Dorf auf der Ostseeinsel Hiiumaa in Estland, siehe Suuremõisa (Hiiumaa)
 Großenhof (Warnow), Ortsteil der Gemeinde Warnow im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Großenhof (Zehdenick), Wohnplatz der Stadt Zehdenick im Landkreis Oberhavel in Brandenburg
 Großenhof-Martinhagen, Ortsteil der Gemeinde Schauenburg im Landkreis Kassel in Hessen
 Großenhof (Gemeinde Abtenau), Ortsteil der Gemeinde Abtenau, Bezirk Hallein, Land Salzburg

Siehe auch:
 Großhofen
 Großhöflein